Andy Panigada – chitarrista e produttore discografico italiano
 Paolo Panigada – polistrumentista italiano, conosciuto come Feiez